BAN – MKOl kod Bangladeszu
 ban - ISO 639-2 i ISO 639-3 kod języka balijskiego
 BAN - IATA kod portu lotniczego Basongo, Demokratyczna Republika Konga

Zobacz też 
 Ban